J.Lo () — второй и наиболее успешный студийный альбом в карьере американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, выпущенный в 2001 году. Тематически альбом задумывался Лопес как более личный и сосредоточенный на темах отношений, секса и расширении прав женщин. В музыкальном плане альбом содержит данс-поп, латиноамериканскую музыку и R&B.

Альбом стал коммерчески успешным, совокупные продажи по всему миру превысили  копий, а в США релиз четырежды был сертифицирован как платиновый. Критические отзывы были в целом смешанными: рецензенты отмечали искусственное однообразное звучание, но при этом положительно оценили танцевальные и испанские композиции.

Отзывы 

Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, Entertainment Weekly, NME, Rolling Stone, Slant Magazine.

Список композиций 
 «Love Don’t Cost a Thing» — 3:42
 «I’m Real» — 4:57
 «Play» — 3:32
 «Walking on Sunshine» — 3:46
 «Ain’t It Funny» — 4:06
 «Cariño» — 4:15
 «Come Over» — 4:53
 «We Gotta Talk» — 4:07
 «That’s Not Me» — 4:33
 «Dance With Me» — 4:33
 «Secretly» — 4:25
 «I’m Gonna Be Alright» — 3:44
 «That’s the Way» — 3:53
 «Dame» — 4:25
 «Si Ya Se Acabó» — 3:37
Бонус-треки в релизах для разных стран:
 «I’m Real (Murder Remix)» (содержит скрытый трек «Can’t Believe»)
 «Amor Se Paga con Amor»
 «Cariño» (Spanish)
 «Qué Ironía (Ain’t It Funny)»
 «I’m Waiting»
 «Pleasure Is Mine»
 «Play» (Thunderpuss Radio Mix)
 «Love Don’t Cost a Thing» (Schoolyard Mix)

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации 

|-

|-

Примечания 

Альбомы Epic Records
Альбомы Дженнифер Лопес
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом